Па́вел Петро́вич Чистяко́в (, село Пруды, Тверская губерния, Российская империя — 11 ноября 1919, Детское Село, Петроградская губерния, РСФСР) — русский  и , мастер исторической, жанровой и портретной живописи, академик, профессор и действительный член Императорской Академии художеств.

Биография 

Павел Чистяков родился  в селе Пруды (Весьегонский уезд) Тверской губернии (ныне Краснохолмский район, Тверская область) в крестьянской семье. Первоначальное образование получил в приходской школе в Красном Холме и Бежецком уездном училище (1848). Своим развитием в немалой степени обязан отцу, понимавшему важность просвещения. В 1849 году поступил в Императорскую Академию Художеств в Санкт-Петербурге. Учился у профессора П. В. Басина. За время учёбы получил две малые (1853, 1857) и две большие (1855, 1858) серебряные медали за этюды и рисунки с натуры. В 1860 году за картину «Патриарх Гермоген в темнице отказывает полякам подписать грамоту о роспуске народного ополчения, оборонявшего Москву» (1861, НИМ РАХ) получил малую золотую медаль 1-го достоинства. В 1861 году окончил Академию с большой золотой медалью, которую получил за картину «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Тёмного срывает пояс с драгоценными каменьями, который некогда принадлежал Дмитрию Донскому и которым Юрьевичи завладели неправильно»(1861, ГРМ) с правом поездки заграницу в качестве пенсионера академии. До отъезда некоторое время преподавал в Петербургской рисовальной школе для приходящих. На родине, в Красном Холме, написал картину «Нищие дети» (1861, ГРМ).

С 1862 года — за границей; посетил Германию, работал в Париже и Риме. По возвращении в Петербург в 1870 году получил звание академика за написанные им за границей картины «Римский нищий», «Голова чучарки» и «Француз, собирающийся на публичный бал». После этого, посвятив себя, главным образом, преподавательской деятельности, очень редко выставлял новые произведения. В своем творчестве П. П. Чистяков «стремился к драматизации исторического сюжета, к психологической насыщенности образного строя» («Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе Василия Тёмного срывает пояс с драгоценными каменьями (с Василия Косого)...», 1861. (ГРМ), «Боярин», 1876. (ГТГ); «Портрет матери художника», 1880. (ГРМ).

Ассистент профессора Императорской Академии художеств (1860—1862). В 1872 году определён на должность адъюнкт-профессора ИАХ, а по её преобразовании в 1893 году избран действительным членом Академии. Непременный член академического Совета с 1899 по 1915 годы (с перерывами). Заведующий мозаичным отделением (1890—1912). После ухода из Академии И. Е. Репина возглавил разделённую на две самостоятельных мастерских (наряду с Д. Н. Кардовским) мастерскую исторической живописи в Высшем художественном училище при ИАХ (1908—1910).

Павел Чистяков скончался 11 ноября 1919 года в Детском Селе (ныне город Пушкин).

Награды и звания 
 Классный художник 1-й степени (1861)
 Академик (1870) и профессор исторической и портретной живописи 2-й степени (1892)
 Действительный член ИАХ (1893)
 Почётный член Общества учителей рисования Санкт-Петербурга (1901—1917)
 Чины: X класса — коллежский секретарь (1861), IX класса — титулярный советник (1870), VIII класса — коллежский асессор со старшинством (1876), VII класса — надворный советник со старшинством за выслугу лет (1879, получил в 1881), VI класса —  коллежский советник (1883, получил в 1886), V класса — статский советник за выслугу лет (1892), IV класса — действительный статский советник (1905). 
 Ордена:Св. Станислава 3-й степени (1876), 2-й степени (1881), 1-й степени (1907); Св. Анны 3-й степени (1879), 2-й степени (1887), 1-й степени (1911); Св. Владимира 4-й степени (1891), 3-й степени (1895 с потомственным дворянством), медаль "В память царствования императора Александра III" (1896); «Благодарность Его Императорского Величества за труды по возведению нового православного соборв в Варшаве» (1894).

В Тверской областной картинной галерее находятся его картины «Портрет старухи» (1871) и «Стоящий священник» (1863—1864).

Семья 
 Супруга — Чистякова (Мейер), Вера Егоровна (1848—1918) — художник. В супружестве с 1871 г.
 Брат — Чистяков, Пётр Петрович (сер. — 2-я пол. 1830-х — не ранее к-ца 1870-х) — художник. Живописец и рисовальщик.
 Сестра — Чистякова, Анна Петровна (? — ум. не ранее 1901) — художник.
 Дочь — Чистякова (в супружестве — Дурдина; Мерц), Анна Павловна (1872—1930) — художник-любитель.
 Дочь — Чистякова, Вера Павловна (1874—1928) художник-любитель, педагог.
 Сын — Чистяков, Всеволод Павлович (1879—1929) — служащий Императорской Академии художеств.
 Внук — (1895–1918) — Дурдин, Игорь Васильевич — художник-любитель.
 Внук — Чистяков, Изяслав Всеволодович (1902—1960) — художник.
 Внук — Дурдин Ярослав Васильевич 1900—1980) — учёный-химик, педагог. Доктор химических наук. Профессор Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне СПбГУ).
 Внук — Чистяков, Олег Всеволодович (1907—1942) — художник-любитель .

Галерея

Память 

Улица Чистякова в Пушкине, проходящая рядом с домом, где жил художник.
 В 1987 году в Пушкине, в сохранившемся деревянном доме, был открыт музей П. П. Чистякова.

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде 
1876 — 11.11.1919 года — дача — Пушкин, Московское шоссе, 23 (дом-музей)

Ученики 

 В. Э. Борисов-Мусатов
 Ф. Ф. Бухгольц
 В. М. Васнецов
 М. А. Врубель
 И. М. Грабовский
 А. И. Кандауров
 Н. Д. Лосев
 В. Д. Поленов
 Е. Д. Поленова
 Ю. М. Пэн
 И. Е. Репин
 Н. К. Рерих
 А. И. Рябушкин
 Н. С. Самокиш
 В. А. Серов
 В. И. Суриков
 В. Е. Савинский
 А. В. Фищев
 К. Л. Хетагуров

Примечания

Литература 
Публикации текстов
 Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832—1919. — М., 1953.
Очерки жизни и творчества
 Бабияк В. В. «Тверской мудрец» (о педагогической деятельности П. П. Чистякова) / Материалы VI Международной Российско-американской научно-практической конференции, посвящённой 300-летию Санкт-Петербурга «Актуальные вопросы современного университетского образования». — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — С. 220—223.
 Бабияк В. В. Павел Чистяков — Дмитрий Кардовский : преемственность художественно-образовательной традиции / Научное мнение. — 2011. — № 7. — С. 34—45.
 Белютин Э. М., Молева Н. М. П. П. Чистяков — теоретик и педагог. — М., 1953.
 Белютин Э., Молева Н. Павел Петрович Чистяков. 1832—1919. — М., 1954.
 Гинзбург И. Я. П. П. Чистяков и его педагогическая система. — Л.; М., 1940.
 Лясковская О. А. П. П. Чистяков. — М.: издательство Гос. Третьяковской галереи, 1950. — 64 с.
 Чурилова Е. Б. Я ещё могу съездить к Чистякову. (П. П. Чистяков в Царском селе). — СПб., 2004.
 Чурилова Е. Б. "...Прочесть, ...припоминая". Чистяков в Царском Селе. Серия "Прогулки по городу Пушкину". — СПб. : Сибирский век, 2007. — 312 с. — ISBN 978-5-902238-39-3
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 Иванов Г. Знаменитые и известные Бежечане: Чистяков Павел Петрович 
 

Похороненные на Казанском кладбище
Выпускники Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели Императорской Академии художеств
Действительные члены Императорской Академии художеств
Преподаватели Высшего художественного училища
Художники-педагоги